Bécs ostromai

 Bécs ostroma (1485) : I. Mátyás magyar király által
 Bécs ostroma (1529) : a törökök által
 Bécs ostroma (1683) : a törökök által
 Bécsi csata (1945) : a szovjet–bolgár csapatok által